Аделаїда Крепсі (, 9 вересня 1878 — 8 жовтня 1914) - американська поетеса, котра створила віршовану форму сенкан.

Біографія 
Народилась у Брукліні, Нью-Йорк, дочка свяшеника. Викладач літератури. 1904-1905 рр. провела в Європі - в Американскій академії у Римі. Повернулась до США, протягом двох років викладала у коледжі Сміта в Northhampton, штат Массачусетс. Підготувала збірку з 63 віршів. Відомість їй принесли сенкани. Під впливом японських хайку і танка Аделаїда Крепсі склала свою пятирядкову віршовану форму  (cinquai) в 22 склади: 2-4-6-8-2, без рими. У подальшому розвитку з'явились різноманітні форми сенкану, наприклад дидактичний сенкан віршується не по складам, а по словам.

Праці 
Amaze                                                           Здивування

I know                                                            Я
знаю

Not these my hands                                        Не мої
ці руки

And yet I think there
was                               Все ж
віриться так, що

A woman like me once had
hands                 Жінка подібна до
мене мала руки

Like these.                                                      Мов
ці.

 

Fate Defied                                                   Виклик
долі

As it                                                                Наче

Were tissue of silver                                       зі срібла
сукню

I'll wear, O fate, thy
grey,                              Я
вдягну, о Доле, імлу цю.

And go mistily radiant,
clad                           Піду
серпанково-сяйна, убрана

Like the moon.                                               мов
місяць.

 

Snow                                                             Сніг

Look up…                                                      Поглянь-но…

From bleakening hills                                    З чорніючих
гір

Blows down the light,
first breath                  Ллється
донизу світло, як подих

Of wintry wind…look up,
and scent               Зимних зим…
глянь-но і вчуй

The snow!                                                      Сніги
ці!

Примітки 

Американські поетеси
Померли від туберкульозу